El término Pisagua puede referirse a:

 Pisagua, localidad de Chile.
 Campamento de Prisioneros de Pisagua, campo de concentración ubicado en Pisagua durante la dictadura.
 Caso Pisagua, acciones judiciales tomadas por los crímenes realizados en dicho campo de concentración.
 Departamento de Pisagua

Además el término alude a algunas obras artísticas relacionadas con dichos eventos:
 Pisagua o La semilla en la arena, novela de 1957 del escritor chileno Volodia Teitelboim.
 Pisagua, álbum de Ángel Parra de 1973 basado en dicha novela.
 Pisagua, nueva versión de 2004 del álbum anterior, con Ángel Parra y la banda Ventiscka.
 Pisagua + Chacabuco, álbum de 2003 de Ángel Parra con varios intérpretes.